Mała Wieś (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Mała Wieś (powiat Białobrzeski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Białobrzeski
 Mała Wieś (powiat Bytowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Bytowski
 Mała Wieś (powiat Grójecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Grójecki
 Mała Wieś (powiat Miński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Miński
 Mała Wieś (powiat Płocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Płocki
 Mała Wieś (powiat Płoński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Płoński
 Mała Wieś (powiat Radomszczański), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Radomszczański
 Mała Wieś (powiat Rawski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Rawski
 Mała Wieś (powiat Staszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Staszowski
 Mała Wieś (powiat Wielicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Wielicki
 Mała Wieś (powiat Wieluński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieluński
 Mała Wieś (powiat Wolsztyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Wolsztyński